Santa Cruz, care atât în spaniolă cât și în portugheză înseamnă „Sfânta Cruce”, se poate referi la:

Nume proprii de persoane 
 Álvaro de Bazán, 1st Marquis of Santa Cruz
 José Armando Santa Cruz, boxer mexican
 Roque Santa Cruz, jucător de fotbal paraguayan
 Roque González de Santa Cruz, sfânt paraguayan

Nume de locuri

Argentina 
 Puerto Santa Cruz, provincia Santa Cruz
 Rio Santa Cruz, provincia Santa Cruz
 Provincia Santa Cruz, Argentina

Bolivia 
 Santa Cruz de la Sierra
 Santa Cruz Department

Brazilia 
 Santa Cruz, Espírito Santo
 Santa Cruz, Paraíba
 Santa Cruz, Pernambuco
 Santa Cruz, Rio Grande do Norte
 Santa Cruz do Arari, Pará
 Santa Cruz da Baixa Verde, Pernambuco
 Santa Cruz Cabrália, Bahia
 Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco
 Santa Cruz da Conceição, São Paulo
 Santa Cruz do Escalvado, Minas Gerais
 Santa Cruz da Esperança, São Paulo
 Santa Cruz de Goiás, Goiás
 Santa Cruz dos Milagres, Piauí
 Santa Cruz de Minas, Minas Gerais
 Santa Cruz de Monte Castelo, Paraná
 Santa Cruz das Palmeiras, São Paulo
 Santa Cruz do Piauí, Piauí
 Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo
 Santa Cruz de Salinas, Minas Gerais
 Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul
 Santa Cruz da Vitória, Bahia

Cap Verde 
 Santa Cruz, Cape Verde

Costa Rica 
 Santa Cruz Canton, Guanacaste Province
 Santa Cruz, Costa Rica

Chile 
 Santa Cruz, Chile

Columbia 
 Santa Cruz de Mompox, oraș și municipalitate
 Santacruz, Nariño, oraș și municipalitate
 José Santacruz Londoño, "lord al drogurilor" din Columbia

Cuba 
 Santa Cruz del Norte
 Santa Cruz del Sur

Dominican Republic 
 Santa Cruz de El Seibo

Ecuador 
 Isla Santa Cruz, Insulele Galápagos

Filipine 
 Santa Cruz, Davao del Sur
 Santa Cruz, Ilocos Sur
 Santa Cruz, Laguna
 Santa Cruz, Manila
 Santa Cruz, Marinduque
 Santa Cruz, Occidental Mindoro
 Santa Cruz, Zambales
 barangay în Cagayancillo, Palawan

Guatemala 
 Santa Cruz del Quiché

India 
 Santa Cruz (Mumbai), suburbie a orașului Mumbai
 Santa Cruz, Goa, oraș în statul Goa

Jamaica 
 Santa Cruz, Jamaica

Mexic 
 Santa Cruz de Juventino Rosas
 Santa Cruz, Sonora

Peru 
 Santa Cruz de Flores, Regiunea Lima
 Provincia Santa Cruz, Peru

Portugalia 
 Santa Cruz, Almodôvar, Portugal
 Santa Cruz (Armamar), parohie din districtul Armamar
 Santa Cruz (Coimbra), parohie din districtul Coimbra
 Santa Cruz, Portugal, parohie și district 
 Santa Cruz (Santiago do Cacém),  parohie din districtul Santiago do Cacém
 Santa Cruz (Vinhais), parohie din districtul Vinhais
 Santa Cruz das Flores, diviziune administrativă a insulei Flores
 Santa Cruz (Azores), parohie din districtul Lagoa
 Santa Cruz, Insulele Madeira

Trinidad și Tobago 
 Santa Cruz, Trinidad și Tobago

Insulele Solomon 
 Santa Cruz Islands

Spania 
 Santa Cruz del Valle de los Caídos, Madrid
 Santa Cruz de Boedo municipalitatea Palencia
 Santa Cruz de Bezana Cantabria
 Santa Cruz del Grío municipalitatea Zaragoza
 Santa Cruz de la Salceda, municipalitatea Burgos
 Santa Cruz de la Serós, municipalitatea  Huesca
 Santa Cruz de Tenerife, orașul capitală al insulelor Canare
 Santa Cruz de Tenerife (provincie), conține insulele Tenerife, La Gomera, El Hierro și La Palma.
 Santa Cruz de La Palma, Insulele Canare

Statele Unite ale Americii 
 Comitatul Santa Cruz, statul 
 Santa Cruz, California, statul 
 Comitatul Santa Cruz, California
 Santa Cruz Island, California
 Santa Cruz Mountains, California
 Santa Cruz, statul 
 Santa Cruz, statul 
 Misiunea Santa Cruz, California
 Mission Santa Cruz de San Sabá, Texas 
 Mission San Lorenzo de la Santa Cruz, Texas

Venezuela 
 Santa Cruz del Zulia
 Santa Cruz, Aragua

Alte utilizări 
 Río Santa Cruz, râu în Argentina
 Santa Cruz River, râu în Arizona
 Santa Cruz Futebol Clube, echipă de fotbal din Brazilia
 Santa Cruz, companie de skateboard
 Santa Cruz, companie de  biciclete 
 Santa Cruz (formație), formație activă din 1998, care înregistrat cu Universal Records melodia cunoscută ca "Rocket Man"
 Santa Cruz, cântec de Fatboy Slim.

Nume proprii